variant van Hercules
Hercule (personage), Dragon Ball Z
Hercule (bier)